Дмитрий Струков:
 Струков, Дмитрий Михайлович (1828—1899) — русский художник-реставратор и археолог.
 Струков, Дмитрий Петрович (1864—1920) — русский военный историк и музейный деятель, генерал-майор.